Rognage peut être relatif au :
 Rognage (vigne) ;
 Rognage (numismatique) ;
 Recadrage (image).

Voir aussi